Vesela Balka puede referirse a:

Vesela Balka, pueblo del Raión de Frunzivka en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Vesela Balka, pueblo del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).